Beska kan avse: 

 Beska – en av de fem grundsmakerna, se beskt
 Beška – en ort i Serbien
 Besk – en kryddad typ av brännvin, se bäsk
 Beška (ö), en ö i Montenegro
 Beska (kulle i Polen)